Shibi Shuiku kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Shek Pik Reservoir, reservoar,

Kina 

 Shibi Shuiku (reservoar i Kina, Hainan), 
 Shibi Shuiku (reservoar i Kina, Zhejiang), 
 Shibi Shuiku (reservoar i Kina, Fujian), 

Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar